Higgins Ultra Low Track Glue Funk Hits 1972–2006 − ósmy album studyjny autorstwa Venetian Snares wydany 27 maja 2002 przez wytwórnię Planet Mu.

Lista utworów

Personel 
 Aaron Funk − produkcja
 Uncle Sonny - fotografia
 Ben Curzon - dizajn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Venetian Snares
Albumy muzyczne wydane w roku 2002